Johanna Konta era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Agnieszka Radwańska.

Angelique Kerber ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ashleigh Barty con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale, ritirata)
  Venus Williams (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)

 Kristina Mladenovic (primo turno, ritirata)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Julia Görges (ritirata)
 Anastasija Sevastova (primo turno)

Wildcard 

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale, ritirata)
  Olivia Rogowska (primo turno)

 Samantha Stosur (secondo turno)
 Ellen Perez (secondo turno)

Qualificate 

  Kristie Ahn (primo turno)
  Catherine Bellis (secondo turno)

 Verónica Cepede Royg (primo turno)
 Camila Giorgi (semifinali)

Lucky loser 

  Lara Arruabarrena (primo turno)

 Carina Witthöft (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2018